Bistolfi ist der Familienname folgender Personen:

 Leonardo Bistolfi (1859–1933), italienischer Künstler und Politiker
 Stéphano Bistolfi (1909–2000), französischer Fußballspieler